Ambiente de Desenvolvimento Integrado (do inglês Integrated Development Environment), um ambiente integrado para desenvolvimento de software
 ATA, uma controladora para discos rígidos
 Instituto de Desenvolvimento Educacional, parte da Fundação Getúlio Vargas

Desambiguações de siglas